Monte Gordo peut désigner :
 Monte Gordo, volcan du Cap-Vert.
 , localité de l'Algarve (Portugal).